Те ж саме, що й адамін.
 Синтетичний корунд.

Література